Dicopus är ett släkte av steklar. Dicopus ingår i familjen dvärgsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgsteklar
Dicopus